St. Cloud (Florida), stad in Florida
St. Cloud (Minnesota), stad in Minnesota
St. Cloud (Missouri), stad in Missouri
Saint-Cloud, voorstad van Parijs
Saint-Cloud-en-Dunois plaats in het Franse departement Eure-et-Loir